Mount Ayr (Indiana)
 Mount Ayr (Iowa)

Homonymie de localités aux États-Unis